Ctenus denticulatus (Benoit), een spinnensoort.
 Ctenus denticulatus (Simon), een spinnensoort.